Naselja u BiH:
 Vraneši (Goražde, BiH), naselje u općini Goražde
 Vraneši (Sokolac, BiH), naselje u općini Sokolac

Naselja u Srbiji:
 Vraneši (Vrnjačka Banja, Srbija), naselje u općini Vrnjačka Banja